Ciliophora, eencelligen waarbij in ten minste één stadium van de levenskringloop trilharen, ciliën voorkomen.
 Ciliata (geslacht), geslacht van straalvinnige vissen